Лев Бело́в:
 Белов, Лев Васильевич (род. 1934) — советский инженер-кораблестроитель, главный конструктор. 
 Белов, Лев Григорьевич (настоящая фамилия Певзнер; 1919—1996) — русский советский писатель и журналист.
 Белов, Лев Серапионович — главный режиссёр Нижегородского  театра юного зрителя.